Der Skisprung-Weltcup 1987/88 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1987/88) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 5. Dezember 1987 und dem 27. März 1988 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 22 Einzelwettbewerben geplant. Zwei Wettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 20 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison zum vierten Mal der Finne Matti Nykänen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Tschechoslowake Pavel Ploc und der Jugoslawe Primož Ulaga. Der norwegische Titelverteidiger Vegard Opaas belegte Platz Zwölf. Die Nationenwertung gewann Finnland vor der Tschechoslowakei und dem im Vorjahr siegreichen Team Norwegen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1987/88
1987/88